Lindhult kan avse:

 Lindhult, Örebro – ett bostadsområde i Adolfsberg, Örebro
 Lindhult, Falkenbergs kommun – ett säteri i Falkenbergs kommun